

Localidades

Poiares (Freixo de Espada à Cinta)
Poiares (Peso da Régua)
Poiares (Ponte de Lima)
Milheirós de Poiares
Santo André de Poiares
São Miguel de Poiares
Vila Nova de Poiares (Coimbra)

 Ver também
Carlos Poyares - músico brasileiro

Desambiguação